Dans l'islam, l'imamat désigne l'autorité religieuse d'un imam. Dans l'histoire de l'islam, il a été appliqué à plusieurs États fondés par des chefs religieux :

 L'Imamat du Caucase (1829-1859) dans le Caucase
 L'Imamat du Fouta-Djalon (1785-1896) en Afrique de l'Ouest
 L'Imamat d'Oman (751-1970) en Oman
 L'Imamat zaïdite du Yémen (1597-1872) ou État qasimide au Yémen
 L'Imamat d'Aussa (1600-1750) en Éthiopie.